Józef Kowalczyk (1903–1989) – polski działacz komunistyczny i partyjny
 Józef Kowalczyk (ur. 1938) – polski biskup rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski
 Józef Kowalczyk (1947–2017) – polski piłkarz
 Józef Kowalczyk (1948–2000) – polski polityk, poseł na Sejm I i II kadencji
 Józef Kowalczyk (ur. 1951) – polski duchowny ormiańskokatolicki
 Józef Kowalczyk – polski polityk, wiceminister przekształceń własnościowych i skarbu, wiceszef Radiokomitetu